Die Toray Pan Pacific Open 2019 waren ein Damentennisturnier in Osaka. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 16. bis 22. September 2019 parallel zu den Guangzhou International Women’s Open in Guangzhou und den Korea Open in Seoul statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Toray Pan Pacific Open 2019 fand vom 14. bis 15. September 2019 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Osaka